Elitserien i ishockey 1933/1934 var den sjunde säsongen av den äldre Elitserien som högsta serien inom ishockey i Sverige. Serien spelades som en dubbelserie där alla lag mötte varandra två gånger. Nacka SK och IFK Stockholm var nya lag som flyttats upp från Klass I. Kampen om seriesegern stod mellan Hammarby, AIK och Södertälje och avgjordes inte förrän i sista omgången då Hammarby besegrade IK Göta. Djurgården gjorde en dålig säsong och kom sist i serien och valde därefter att lägga ner sin ishockeyverksamhet.



Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Klass I i ishockey 1933/1934
 Svenska mästerskapet i ishockey 1934
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1934

Källor

1933 i Sverige
1934 i Sverige
Ishockeysäsongen 1933/1934
1933/1934